«Infiltrado» (o «infiltrada», o sus plurales) puede referirse a:

 Agente infiltrado, agente encubierto o topo.
 Infiltrado pulmonar, sustancia más densa que el aire que permanece en el parénquima de los pulmones.

Obras 
Infiltrado
 Infiltrado (Impostor) (2002), película dirigida por Gary Fleder.
 Infiltrado (Inside Man) (2006), película dirigida por Spike Lee.
 Infiltrado (Inside Job) (2006), novela de Connie Willis.
 Infiltrado (İçerde) (2015-2016), novela turca.
Infiltrados
 Infiltrados (Mou gaan dou) (2002), película dirigida por Wai-keung Lau (as Andrew Lau), Alan Mak.
 Infiltrados (The Departed) (2006), película dirigida por Martin Scorsese.
 Infiltrados (2002), programa de TV de España.
 Infiltrados (2006), serie de TV de Colombia.
 Infiltrados (2009), programa de TV de MTV de Argentina.
Infiltradas
 Infiltradas (2011), telenovela de Chile.